Overamstel (Amsterdam), een wijk en bedrijventerrein in het Amsterdamse stadsdeel Oost
Overamstel (metrostation), een metrostation in deze wijk
Overamstel uitgevers, een Nederlandse uitgeversgroep

Zie ook
Bijlmerbajes, officieel Penitentiaire Inrichting Amsterdam Over-Amstel, gevangenis (1978-2016) in Amsterdam